Valenciennellus är ett släkte av fiskar. Valenciennellus ingår i familjen pärlemorfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlemorfiskar
Valenciennellus